Paesi Bassi
Harlingen – municipalità della Frisia
Stati Uniti d'America
Harlingen – census-designated place del New Jersey
Harlingen – comune del Texas